Gijzenrooi (Zesgehuchten), een buurtschap dicht bij Geldrop in de voormalige gemeente Zesgehuchten
Gijzenrooi (Eindhoven), een buurt in de gemeente Eindhoven
Gijzenrooi (Geldrop), een wijk in de gemeente Geldrop-Mierlo